Reichstagswahlkreis 3 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 3, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Potsdam II, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik